Акционерное общество «КБхиммаш им. А.М. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева») в ведении Федерального космического агентства — занимается проектированием, экспериментальной отработкой, исследованиями и изготовлением двигателей космических аппаратов и ракет. Из-за вторжения России на Украину бюро находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Адрес 
141070, Московская область, г. Королёв, Подлипки, ул. Богомолова, д. 12

В состав предприятия входит большое количество корпусов, расположенных в промышленной части города Королёва, примыкающего к национальному парку Лосиный остров.

История  
Предприятие с момента своего основания занималось разработкой и выпуском ракетных двигателей: с 1943 года — жидкостных ракетных двигателей для ВВС (РД1, РД1-М, У-1250, СУ-1500, У-400-10 и др.), с 1946 года — первых ЖРД с насосной подачей, жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) для зенитных ракет, двигателей для крылатой ракеты «Буря», с 1968 года — ЖРД для посадки, взлёта с Луны и возвращения космических аппаратов на Землю, с 1995 года — ЖРД для разгонных блоков «Бриз-М», «Бриз-КМ», «Фрегат» и ракет-носителей.

Указом Президента Российской Федерации № 127 от 03.02.2007 «КБ химмаш им. А. М. Исаева» вошло в состав ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

1 ноября 2019 года образовано Акционерное общество «КБхиммаш им. А.М. Исаева».

1 сентября 2020 года завершился очередной этап перехода «Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» (КБхиммаш им. А.М. Исаева) в интегрированную структуру предприятий ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В рамках данного этапа в ранее учреждённое одноимённое акционерное общество, 100% акций которого принадлежат Государственному космическому научно-производственному центру имени М.В. Хруничева, осуществлён перевод персонала и передача производственных мощностей. В дальнейшем акции КБхиммаш им. А.М. Исаева будут переданы в собственность Госкорпорации «Роскосмос» и доверительное управление головному предприятию интегрированной структуры НПО Энергомаш, что позволит КБхиммаш им. А.М. Исаева стать полноправным членом двигателестроительного холдинга.

В структуру уже вошли Протон-ПМ, КБХА, НИИМаш и Турбонасос.   

Кроме космических двигателей, предприятие выпускает товары народного потребления: кресла-коляски для инвалидов, теннисные столы, мангалы, гидромоторы. Предприятие также оказывает услуги по электросварочным работам, механообработке, различного вида испытаниям оборудования.

Директора 

 1943—1971 — Исаев, Алексей Михайлович;
 1971—1985 — Богомолов, Владислав Николаевич;
 1985—2001 — Леонтьев Николай Иванович;
 2001—2006 — Селезнёв Евгений Петрович;
 2008—2012 — Петрик Владимир Андреевич;
 2012—н.в. — Панин Игорь Геннадьевич.

Приоритетные разработки 
Предприятию принадлежат достижения, оказавшим существенное влияние на развитие мирового жидкостного ракетного двигателестроения:
 ЖРД с запуском под водой
 Разработка и создание небольших (тяга до 600 кг) камер сгорания с абляционным охлаждением
 Разработка и создание многократно включающихся жидкостных ракетных двигателей для космических аппаратов, космических кораблей и станций, работающих в условиях длительного пребывания в космическом пространстве, как на околоземной орбите, так и на полётных орбитах объектов дальнего космоса и др.

Продукция 

Основными видом продукции предприятия в настоящее время являются жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) для зенитных боевых ракет, ракет-носителей с наземным стартом, крылатых ракет морского и воздушного базирования, автоматических и пилотируемых космических кораблей и станций, разгонных блоков космических аппаратов.

Интересные сведения 
На территории КБ химмаш работает музей ракетных двигателей и истории предприятия.
В музее можно познакомиться со всеми направлениями деятельности конструкторского бюро.

Предприятие имеет свою поликлинику, общежития, водно-спортивную базу в Пирогово, лечебно-оздоровительных комплекс «Дружба».

В молодости на предприятии работал Борис Грачевский, создатель и руководитель «Ералаша».

Ссылки 
 Сайт КБ ХимМаш
 КБ ХимМаш на Яндекс-карте

Примечания 

Ракетно-космические компании
Базы КККМТ
Базы ПТУ-72
Предприятия Королёва
Предприятия Роскосмоса
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину